

Куровське — місто, Орєхово-Зуєвський район, Московська область
 Куровське — село, Комишловський район, Свердловська область

Див. також 
 Куровська (значення)